Cavale est l'ancien mot français, d'usage poétique aujourd'hui, désignant aujourd'hui la femelle du cheval, appelée maintenant jument.
 La cavale est le terme familier pour désigner la vie clandestine menée par prisonnier évadé.
 Cavale est l'un des films de la trilogie de Lucas Belvaux
 La Cavale est un type de voilier de 5,5 mètres, gréé en sloop et conçu en 1966 pour l'usage des écoles de voile du centre nautique des Glénans, qui connut un grand succès chez les stagiaires de cette association.
 Cavale,  album de Cali (2020)